

Localidades

Grenay (Isère)
Grenay (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos